Chavannes (Cher)
 Chavannes (Drôme)
ook:
Chavanne,  Haute-Saône
La Chavanne, Savoie 

Chavannes-sur-Reyssouze, Ain 
Chavannes-sur-Suran, Ain 
Chavannes-les-Grands,  Territoire-de-Belfort
Chavannes-sur-l'Étang,  Haut-Rhin

Ook in het Zwitserse kanton Vaud zijn er zes gemeenten met de naam Chavannes:
Chavannes-de-Bogis
Chavannes-des-Bois
Chavannes-le-Chêne
Chavannes-le-Veyron
Chavannes-près-Renens
Chavannes-sur-Moudon
Chavannes-les-Forts in het kanton Fribourg
Chavannes in het kanton Bern

Personen 
 Cornélie Chavannes (1794-1874), Zwitserse pedagoge en onderwijzeres
 Marc Chavannes (1946-), Nederlands journalist
 Marguerite Duvillard-Chavannes (1851-1925), Zwitserse feministe